Finnpappe (eigentlich finnische Maschinenholzpappe) ist ein kartonartiger Werkstoff, der vor allem im Modellbau und als Hilfsmittel bei verschiedensten gestalterischen Aufgaben dient.
 
Sie ist sehr gut mit dem Cutter (in Verbindung mit einem Metalllineal) zu bearbeiten und in verschiedenen Stärken und Formaten erhältlich; die Oberfläche(n) sind meist nicht reinweiß, sondern leicht beige, oft gibt es eine glatte und eine gröbere Seite. 
Im Handel werden sie meist in großen Formaten von ca. 70 × 100 cm (27,5 × 39,4″) und Stärken von 1 mm (850 g/m²) bis 3 mm (1500 g/m²) angeboten.

Natürlicher Werkstoff
Kartonmodellbau
Pappe